Allsvenskan 1947/1948 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1947/1948
Allsvenskan i handboll för herrar 1947/1948